Адриан Тадеуш Зандберг (; род. 4 декабря 1979, Ольборг, Дания) — польский историк и учёный, кандидат гуманитарных наук и политик левого толка, основатель партии «Молодые социалисты», член правления партии «Разем» (Partia Razem).

Биография 
Его родители переехали в 1967 из Польши в Данию, где Адриан Зандберг и родился в 1979 году. В 1985 его семья вернулась в Польшу.

Учился на историка в Варшавском университете. Получил кандидатскую степень, защитив диссертацию об общественных организациях и движениях вокруг социал-демократических партий в Германии и Великобритании перед Первой мировой войной. Также изучал информатику в польско-японской академии информационных технологий. Профессионально работает программистом.

Будучи студентом, он посвятил себя политике. На президентских выборах 2000 года сотрудничал в штабе социалистического кандидата Петра Иконовича. Был также одним из основателей Интернет-портала Lewica.pl. Вместе с бывшим диссидентом и общественным активистом Яцеком Куронем (1934—2004), издал статью в «Gazeta Wyborcza» от 14 ноября 2001 на тему социальной справедливости в Польше. Вместе с ним же составил письмо к альтерглобалистам-участникам Европейского социального форума 2004 года.

Несмотря на то, что он был избран председателем молодёжной организации (Forum Młodych) левой партии «Уния труда» (Unia Pracy), а после раскола в Форуме молодых — основателем Федерации молодых социалистов (Młodzi Socjaliści), связанной с Партией европейских левых, он почти никогда не появлялся в средствах массовой информации. Некоторое время работал с польской Партией зелёных, затем с Марцелиной Завишей, Мацеем Конечным и другими основал новую левую партию «Разем», в которой отвечал за социальные сети и сайт.

Стал известен благодаря предвыборной кампании 2015 года, когда он был избран в состав девяти членов Совета только что созданной «Partia Razem» и возглавил в Варшаве её избирательный список кандидатов на выборах в Сейм Республики Польша. 20 октября 2015 он участвовал в теледебатах накануне парламентских выборов 25 октября 2015. Представлял одну из восьми сторон и имел небольшие шансы на успех. При этом стал единственным участником дискуссии, который высказывался в пользу безусловного принятия в страну беженцев из Сирии. В некоторых польских СМИ этот доселе неизвестный молодой политик был объявлен победителем дебатов.

Его участие в дебатах способствовало неожиданному успеху его партии — 3,62 % на национальном уровне вместо ожидаемых 1,2 %.
Адриан Зандберг лично показал неплохой результат, получив 49,711 голосов электората, то есть 4,538 % всех голосов, поданных в Варшаве. Утверждалось, что этот рост произошел за счет конкурирующей коалиции «Объединённые левые», которая осталась без представительства в Сейме, однако ряд обозревателей, в том числе глава ОЛ Барбара Новацкая, опровергают это, указывая, что большая часть электората «Partia Razem» — это новые избиратели, ранее не голосовавшие на выборах.

Адриан Зандберг женат и имеет двоих детей.

Примечания 

Социалисты Польши
Историки Польши
Учёные в области информатики
Выпускники Варшавского университета